Извержение:

 Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние лавы.
 Извержение из сана — лишение священника или епископа его сана руководством церкви.
 Семяизвержение — выделение семенной жидкости.